

Населені пункти та їхні частини
 Валеряново — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Валеряново — село в гміні Коморники Познанського повіту Великопольського воєводства
 Валеряново — колонія в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства

Примітки